
Termin -{R49}- ima više značenja.

 R-oznake, R49: Može uzrokovati kancer ako se udiše
 R49 put (Južna Afrika), autoput